Die First Division 1999/2000 war die 61. Spielzeit der höchsten zyprischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 18. September 1999 und endete am 7. Mai 2000.

Meister wurde Titelverteidiger Anorthosis Famagusta.

Modus 
Die 14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister qualifizierte sich für den Champions League. Der Pokalsieger und der Drittplatzierte nahmen am UEFA-Pokal teil, sowie der Viertplatzierte am Intertoto-Cup. Die drei letzten Teams stiegen direkt ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle eu-football.info

1999
Fußballsaison 1999/2000